Estado de Rurik () ou Rússia de Novogárdia () é o nome condicional (historiográfico) de um Estado ou uma formação pré-estatal na parte norte da planície do leste europeu, o período predecessor de formação do Antigo Estado Russo liderado pela dinastia ruríquida.

De acordo com a mais antiga crônica russa existente O Conto dos Anos Passados do início do , o Estado de Rurik foi precedido por uma Confederação de Tribos Eslavas e Fino-úgricas, que expulsaram e depois convidaram os varangianos para reinar. A fundação do Estado está ligada pela crônica com o Chamado dos Varangianos, liderados por Rodrigo (de acordo com a crônica em 862). Depois de estabelecer o controle sobre Kiev e transferir a capital para lá (de acordo com o Conto dos Anos Passados ​​em 882), na historiografia é costume chamar de Antigo Estado Russo ou Rússia de Kiev. A Fortaleza de Rurik e Velha Ladoga reivindicam o direito de serem denominados de Capital do Estado de Rurik e Olegue (no início de seu reinado).

Nome 
Um único nome para o Estado de Rurik-Olegue com seu centro na Região de Volcova não foi ratificado pela ciência histórica. Há uma opinião de que nas fontes árabes do , o Estado de Rurik é descrito sob o nome de al-Slaviya. No período de Kiev (950), o imperador bizantino Constantino Porfirogênito  em seu tratado Sobre a Administração Imperial chamou as terras dos novogárdios de Rússia Exterior, em contraste com as possessões de Kiev mais próximas de Bizâncio, a Rússia.

Estados extintos da Rússia
Estados extintos da Ucrânia
Estados extintos da Bielorrússia